Долни-Юруци () — село в Болгарии. Находится в Кырджалийской области, входит в общину Крумовград. Население составляет 28 человек.

Политическая ситуация 
Долни-Юруци подчиняется непосредственно общине и не имеет своего кмета.

Кмет (мэр) общины Крумовград — Себихан Керим Мехмед (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов.

Ссылки 
 Статистика населения  

Сёла Кырджалийской области